57-ите награди Златен глобус () се провеждат на 23 януари 2000 година. Барбра Страйсънд получава награда за цялостен принос.

Множество номинации

Награди и номинации по категория

Кино

Телевизия

Външни препратки 
 Официален сайт на наградите Златен глобус
 57-и награди Златен глобус в IMDb

Златен глобус
2000 година